Vasco Ramires ist der Name folgender Personen:

* Vasco Ramires senior (Vasco Luís Pereira Esteves Ramires; 1939–2012), portugiesischer Springreiter 
 Vasco Ramires junior (Vasco Braamcamp Freire Ramires; * 1964), portugiesischer Vielseitigkeitsreiter